Francesco Moncada Branciforte – nobile, politico e diplomatico italiano
 Francesco Rodrigo Moncada Branciforte – nobile e militare italiano
 Luigi Guglielmo II Moncada Branciforte di Paternò – nobile italiano